

— у Дурресі
 Мечеть Фатіха — у Шкодері

Аль-Фатіх — у Манамі

Мечеть Фатіх — у Стамбулі
  — у Зейтінбаги
  — у Трабзоні